Dyreborg steht für:

 Dyreborg, Ort in der dänischen Faaborg-Midtfyn Kommune

 Erik Dyreborg (1940–2013), dänischer Fußballspieler